Fairchild Air Force Base
Fairchild Aircraft
Fairchild Semiconductor

Localidades

Fairchild (Wisconsin)
Ou ainda:
Fairchilds

Desambiguação